Exif steht für
 ein Dateiformat, Exchangeable Image File Format
 EXIF – Recherche & Analyse

EXIF